Премия «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке () вручается ежегодно в рамках кинопремии «Золотой глобус». В этой категории выбирается лучший по мнению Голливудской ассоциации иностранной прессы фильм на любом языке, кроме английского.

До 1986 года включительно номинация была известна как «Лучший иностранный фильм», что позволяло выдвигать на премию в рамках этой категории любой фильм, произведённый за пределами США (номинантами и лауреатами за эти годы стали многие фильмы на английском языке из Великобритании, Канады, Австралии). Нынешнее название премия получила в 1987 году, и с тех пор критерием возможности участия в этой номинации стал язык диалогов в фильме. Таким образом, ленты не из США, снятые на английском, потеряли возможность быть выдвинутыми в этой категории, но зато такую возможность получили американские фильмы не на английском (в частности, лауреаты 2007 и 2021 годов — «Письма с Иводзимы» Клинта Иствуда и «Минари» Ли Айзека Чуна, фильмы на японском и корейском языках соответственно).

1966—1970

1971—1980

1981—1990

1991—2000

2001—2010

2011—2020

2021—2023

Ссылки 
 
 
 

Номинации кинопремии «Золотой глобус»